A 2023-as NTT IndyCar Series szezon a huszonnyolcadik szezonja az IndyCar Seriesnek, és a száztizenkettedik az amerikai formaautós versenyzés történetében. Az idény március 5-én kezdődik meg a Streets of St. Petersburg-i pályán és szeptember 10-én ér véget a WeatherTech Raceway Laguna Seca pályán. A címvédő Will Power.

Csapatok és versenyzők

Átigazolások

Csapatváltások 
  Alexander Rossi; Andretti Autosport pilóta → Arrow McLaren SP pilóta
  Kyle Kirkwood; A.J. Foyt Racing pilóta → Andretti Autosport pilóta
  Szató Takuma; Dale Coyne Racing w/ Rick Ware Racing pilóta → Chip Ganassi Racing pilóta
  Tony Kanaan; Chip Ganassi Racing pilóta → Arrow McLaren SP pilóta

Újonc pilóták 
  Benjamin Pedersen; Indy Lights, HMD Motorsports pilóta → A.J. Foyt Racing pilóta   Marcus Armstrong; FIA Formula–2, Hitech Grand Prix pilóta → Chip Ganassi Racing pilóta   Agustín Canapino; Super TC2000, Chevrolet YPF pilóta → Juncos Hollinger Racing pilóta   Sting Ray Robb; Indy Lights, Andretti Autosport pilóta → Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing pilóta Távozó pilóták 
  Jimmie Johnson; Chip Ganassi Racing pilóta → NASCAR Cup Series, GMS Racing pilóta  Dalton Kellett; A.J. Foyt Racing pilóta → ?

 Visszatérő versenyzők 
  Santino Ferrucci; beugró pilóta → A.J. Foyt Racing pilóta  Katherine Legge;  IMSA SportsCar bajnokság, Team Hardpoint pilóta → Rahal Letterman Lanigan Racing pilóta''

Csapatváltozások 
 A Juncos Hollinger Racing két autót indít ebben a szezonban.

Eredmények

Összefoglaló

Jegyzetek 

IndyCar
IndyCar szezonok